Кевін Кемпбелл () — англомовні ім'я та прізвище.

Відомі носії:

 Кевін Кемпбелл (1970) — англійський футболіст
 Кевін Кемпбелл (1952) — вчений США

Див. також 
 Кемпбелл